Östra Stentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Stentjärn, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Östra Stentjärnet, sjö i Arvika kommun,  (3,92 ha)
Östra Stentjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (18,8 ha)
Östra Stentjärn, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (7,4 ha)

Se även
Stentjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn